Deux navires de la marine royale britannique ont porté le nom de HMS Canopus d'après l'étoile Canopus.

 Le premier  était un navire français lancé en 1797 sous le nom de Franklin, capturé lors de la bataille d'Aboukir en 1798, puis utilisé dans la Royal Navy. Il a été démoli en 1887.
 Le second  était un cuirassé Pré-Dreadnought de  lancé en 1898 et détruit en 1920. Ce dernier a notamment combattu dans la bataille des Falklands en 1914.

Références 
 
  J. J. Colledge, Ben Warlow, Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., Londres, Chatham, 2006,  OCLC 67375475.

Nom de bateau de la Royal Navy